Ранчо Сан Блас има више значења:

 Ранчо Сан Блас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Блас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Блас (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Блас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику